Stephan von Breuning ist der Name folgender Personen:

* Stephan von Breuning (Librettist) (1774–1827), deutscher Librettist
 Stephan von Breuning (Entomologe) (1894–1983), deutscher Insektenkundler